Avenida Chile puede referirse a:

Avenida Chile (Bogotá), una avenida situada en el norte de Bogotá.
Avenida Chile (estación), una estación del sistema Transmilenio.